Boy Wonder puede referirse a:

 Boy Wonder: Episodio de la serie de televisión American Horror Story.
 Boy Wonder: Productor musical estadounidense.